Manie bezeichnet
 Manie, eine affektive Störung
 -manie, ein Suffix, welches ein zwanghaftes Handeln bezeichnet, für Beispiele siehe dort

Manie ist der Familienname von:
 Anthony Manie, englischer Politiker
 Christine Manie (* 1984), kamerunische Fußballspielerin